Эмма Бристоу (; ) — британская мототриалистка, 8-кратная чемпионка мира по мототриалу среди женщин, 2-кратная чемпионка Европы, 13-кратная чемпионка Великобритании, 6-кратная победительница «Триала Наций» в составе команды Великобритании.

Спортивная карьера 
Эмма Бристоу впервые села на мотоцикл в возрасте 4 лет. Практически все члены её семьи в разное время стартовали в любительских триалах — отец, два дяди, брат, 3 кузена и кузина. Первым её мотоциклом стал детский Yamaha PW50; по словам Бристоу, её очень вдохновляла её двоюродная сестра Виктория, активно занимавшаяся триалом. Впоследствии её кумирами в триале были пилоты Стив Колли и Лайя Санс.
 
В 2004 году отец отвёз Эмму на её первый профессиональный триал — первый этап Чемпионата Британии среди женщин и девушек (Women’s and Girls British Trials Championship). Эмме понравилось, и она решила провести полный сезон — и к его концу стала Чемпионом Великобритании. В 2006 году она начала международную карьеру, приняв участие в Чемпионате мира по мототриалу среди женщин и заняв 9-е место в своём дебютном триале в Андорре. Воследствии Эмма Бристоу стартовала в чемпионатах Италии и Европы, а в 2011 году с согласия родителей решила не поступать в университет, а сосредоточиться на спортивной карьере. После того, как Лайя Санс объявила о завершении карьеры, Бристоу взяла на себя доминирующую роль в Чемпионате, завоевав семь титулов подряд — с 2014 по 2020 годы. В 2021-м она проиграла чемпионат вернувшийся в соревнование Санс.

Изначально Бристоу была пилотом команды Ossa, но все титулы выиграла на Sherco. Интересно, что тренируется она обычно дома, где её семья владеет обширными землями, где специально для тренировок Эммы была выстроена опытная трасса.

Помимо триала, Бристоу выступала в дисциплинах эндуро, в частности стартовала во Всемирных экстремальных играх в Остине за команду Honda в 2014 и 2015 годах. В те же годы, 2014 и 2015, Эмма Бристоу выиграла два чемпионата по суперэндуро среди женщин под эгидой FIM (FIM SuperEnduro World Championship).

Личная жизнь 
10 ноября 2018 года Эмма Бристоу вышла замуж за британского мототриалиста Джеймса Фрая.

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу среди женщин

Результаты выступлений в Чемпионате Европы по мототриалу среди женщин

Результаты выступлений в Молодёжном чемпионате мира по мототриалу

Примечания

Ссылки 
 Бристоу в Instagram
 Эмма Бристоу на Facebook
 Эмма Бристоу в Twitter

Мотогонщики по алфавиту
Мотогонщики Великобритании
Мототриалисты